В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-2, 1-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (фінал)
 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (3-тє коло)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Наташа Звєрєва (3-тє коло)
 Бренда Шульц (3-тє коло)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)
 Лейла Месхі (3-тє коло)
 Відсутня
 Тамі Вітлінгер-Джонс (2-ге коло)
 Відсутня
 Енн Вундерліх (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships